Груша́нка крупноцветко́вая () —  вид многолетних цветковых растений рода  семейства .

Синонимы 
В синонимику латинского названия входят:

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает арктические районы Азии и Северной Америки.

Произрастает в тундровой зоне, на сухой мохово-лишайниковой, иногда на сырой или дерновинной тундре, в ивовых зарослях.

Ботаническое описание 
Многолетнее растение с низким стеблем высотой 8—12, редко до 15, см, который в верхней своей части несет 1—2 широко-яйцевидные влагалищные чешуи.

Листья твёрдо-кожистые, мелкие, длиной 1,5—3 см и шириной 1—2 см, черешковые, скучены при основании стебля; листовая пластинка зелёная, слегка завёрнута по краям.

Цветки фиолетово-красноватые, собраны в 3—8-цветковую, короткую, но густую кисть длиной 2—4, реже до 5, см. Чашечка с яйцевидно-ланцетными долями, нередко туповатыми, длиной около 3 мм и шириной 1,25—1,5 мм. Венчик диаметром 15—20 мм.

Таксономия 
Вид Грушанка крупноцветковая входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Вересковые
Флора Азии
Флора Северной Америки